de volgende personen:
 Cesare Uva (1824 - 1886), een kunstschilder in Napels

de volgende plaatsen en instellingen:
 Uva (Vimioso), een plaats in de Portugese gemeente Vimioso
 Uva (Sri Lanka), een provincie in het zuidoosten van Sri Lanka
 Universiteit van Amsterdam (UvA)
 Universiteit van Valladolid (UVa)
 Universiteit van Virginia (UVA)
 Wordt soms ten onrechte gebruikt als afkorting van "Universiteit van Antwerpen". De correcte afkorting is UA: Universiteit Antwerpen

Zie ook 
 Uvea of het druifvlies, een deel van het oog
 UV-A, een golflengte van ultraviolet licht